Hardenberg har flere betydninger:

 Hardenberg (nedersaksisk adelsslægt) – en tysk-dansk adelsslægt og medlemmer af denne
 Hardenberg (westfalsk adelsslægt) – en tysk adelsslægt og medlemmer af denne
 Grevskabet Hardenberg-Reventlow – et historisk dansk grevskab

Hardenberg som geografiske steder:
 Schloss Hardenberg (Velbert)
 Burg Hardenberg (Velbert)
 Herrschaft Hardenberg
 navnet for Neviges indtil 1935, en bydel i Velbert
 Amt Neuhardenberg
 kommunen Neuhardenberg
 Schloss Neuhardenberg
 flækken og kommunen Nörten-Hardenberg
 Schloss Hardenberg (Nörten-Hardenberg)
 Burg Hardenberg (Nörten-Hardenberg)
 Hardenbergplatz i Berlin
 Hardenberg-Gymnasium i Fürth
 Hardenberg-Gymnasium i Greussen
 Hardenberg (Nederlandene), en by og kommune i Nederlandene